Tenting on the Old Camp Ground (auch bekannt als Tenting Tonight) war ein populäres US-amerikanisches Lied zur Zeit des Sezessionskriegs, speziell bei den Nordstaatlern. Es wurde 1863 von Walter Kittredge geschrieben und im selben Jahr erstmals an der Old High Rock in Lynn, Massachusetts gespielt. In dem Lied wird die Sehnsucht der kriegsmüden Soldaten beschrieben, wieder nach Hause zurückzukehren und die Trauer um die bereits Gefallenen.

Text
We're tenting tonight on the old camp ground,
Give us a song to cheer
Our weary hearts, a song of home
And friends we love so dear. 

Refrain:
Many are the hearts that are weary tonight,
Wishing for the war to cease;
Many are the hearts looking for the right
To see the dawn of peace.
Tenting tonight, tenting tonight,
Tenting on the old camp ground.

We've been tenting tonight on the old camp-ground,
Thinking of days gone by,
Of the loved ones at home that gave us the hand,
And the tear that said, "Good-bye!"
Refrain

The lone wife kneels and prays with a sigh
That God his watch will keep
O'er the dear one away and the little dears nigh,
In the trundle bed fast asleep.
Refrain

We are tenting tonight on the old camp ground.
The fires are flickering low.
Still are the sleepers that lie around,
As the sentinels come and go.
Refrain

Alas for those comrades of days gone by
Whose forms are missed tonight.
Alas for the young and true who lie
Where the battle flag braved the fight.
Refrain

No more on march or field of strife
Shall they lie so tired and worn,
No rouse again to hope and life
When the sound of drums beat at morn.
Refrain

We are tired of war on the old camp ground,
Many are dead and gone,
Of the brave and true who've left their homes,
Others been wounded long.
Refrain

We've been fighting today on the old camp ground,
Many are lying near;
Some are dead, and some are dying,
Many are in tears.

Finaler Refrain:
Many are the hearts that are weary tonight,
Wishing for the war to cease;
Many are the hearts looking for the right,
To see the dawn of peace.
Dying tonight, dying tonight,
Dying on the old camp ground

Weblinks 
Tenting on the Old Camp Ground MIDI
Tenting on the Old Camp Ground Aufnahme (MP3; 4,1 MB)
Tenting on the Old Camp Ground Notenblatt, 

Tenting on the Old Camp Ground
Tenting on the Old Camp Ground
Sezessionskrieg in Kunst und Literatur
Lied 1863